Widernatürliche Unzucht ist eine veraltete, abwertende Bezeichnung für verschiedene sexuelle Praktiken:

 Sodomie, sexuelle Handlungen mit Tieren
 Homosexualität, sexuelle Handlungen zwischen Personen gleichen Geschlechts
 § 175, ein früherer Paragraf des deutschen Strafgesetzbuches, der diese Handlungen unter Strafe stellte